Jamne kan syfta på följande platser:

Polen 

 Jamne (vattendrag i Polen), Lillpolens vojvodskap,

Tjeckien 

 Jamné nad Orlicí, ort, Pardubice, 
 Jamné, ort, Vysočina, 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar